Лос Федерикос има више значења:

 Лос Федерикос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Федерикос (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику